Val 2013 kan syfta på:

Parlamentsvalet i Albanien 2013
Parlamentsvalet i Australien 2013
Presidentvalet i Azerbajdzjan 2013
Presidentvalet i Georgien 2013
Presidentvalet i Iran 2013
Alltingsvalet i Island 2013
Knessetvalet i Israel 2013
Konklaven 2013 (Vatikanstaten)
Europaparlamentsvalet i Kroatien 2013
Kyrkovalet 2013 (Svenska kyrkan)
Stortingsvalet i Norge 2013
Presidentvalet i Mali 2013
Förbundsdagsvalet i Tyskland 2013
Presidentvalet i Zimbabwe 2013
Ärkebiskopsvalet i Svenska kyrkan 2013